MLS może odnosić się do:
 Major League Soccer – zawodowa liga piłkarska w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
 Microwave Landing System – radiowy system nawigacyjny opierający się na mikrofalach
 Mikrolaryngoskop
 Multilayer switch – przełącznik wielowarstwowy
 MLS – System wymiany ofert – system umożliwiający wymianę ofert między pośrednikami w obrocie nieruchomościami

en:MLS